Гран-при Турции 2011 года (официально 2011 Formula 1 DHL Turkish Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла с 6 по 8 мая 2011 года на автодроме Истанбул Парк, Стамбул, Турция, и стала четвёртой гонкой сезона 2011 Формулы-1. Победу в гонке одержал немецкий гонщик Red Bull Racing Себастьян Феттель. Титульным спонсором этапа является почтовая компания DHL, официальный партнер Формулы-1 в вопросах логистики.

Свободные заезды

Квалификация 

№  Жером Д'Амброзио оштрафован на 5 позиций за игнорирование жёлтых флагов по время пятничной практики.
№  Камуи Кобаяси, не показавший зачетного результата в квалификации, был допущен стюардами к старту гонки с 24-й позиции, так как во время тренировок ему удавалось показывать достаточно быстрое время.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Турции